Neubraunschweig oder Neu Braunschweig steht für:

 New Brunswick/Nouveau-Brunswick, Provinz in Kanada
 New Brunswick (New Jersey), Stadt im Middlesex County, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Neubraunschweig in der Steiermark, Ortsteil von Altendorf in der Steiermark, Slowenien, siehe Brunšvik